Sociéte Pierre Levasseur Aéronautique – azienda aeronautica francese
 Pierre Levasseur (1871-19??) – ingegnere e costruttore aeronautico francese
 6170 Levasseur – asteroide areosecante